Inwood ist die Bezeichnung mehrerer 

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Inwood (Florida)
 Inwood (Iowa)
 Inwood (Manhattan)
 Inwood (New York)
 Inwood (Texas)
 Inwood (West Virginia)
 Inwood Township (Schoolcraft County, Michigan)

in England:
 Inwood (Warleigh)

in Kanada:
 Inwood (Manitoba)
 Inwood (Ontario)

Personen:
 Brad Inwood (* 1953), kanadischer Altphilologe
 Christiane Sourvinou-Inwood (1945–2007), griechische Gräzistin und Religionshistorikerin
 Henry William Inwood (1794–1843), englischer Architekt und klassischer Gelehrter
 Mattias Inwood, neuseeländischer Schauspieler, Kameramann und Filmregisseur
 Michael Inwood (1944–2021), britischer Philosoph und Philosophiehistoriker
 Richard Neil Inwood (* 1946), Bischof von Bedford
 Steve Inwood (* 1947), US-amerikanischer Schauspieler